Der Skilanglauf-Weltcup 2014/15 ist eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 29. November 2014 in Kuusamo begann und am 14. bzw. 15. März 2015 am Holmenkollen in Oslo endete. Höhepunkt der Saison waren die Nordischen Skiweltmeisterschaften vom 18. Februar bis 1. März 2015 in Falun.

Zum neunten Mal wurde im Rahmen des Weltcups die Tour de Ski ausgetragen, ein Etappenrennen, für das es im Falle des Sieges 400 anstatt der üblichen 100 Weltcuppunkte gibt. Im Juli 2016 wurden dem Gesamtweltcupsieger Martin Johnsrud Sundby nachträglich der Weltcupsieg am 13. Dezember 2014 in Davos und der Gesamtsieg der Tour de Ski 2015 aberkannt. Aufgrund dieser Ergebnisänderungen wurde der bis dahin zweitplatzierte Dario Cologna Gesamtweltcupsieger.

Männer

Podestplätze Männer

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen

Weltcupstände Frauen

Nationencup 
Endstand

Weblinks 
 Endstand Nationencup
Weltcup Herren

Weltcup Damen

Einzelnachweise 

2014/15
Wintersport-Weltcup 2014/15